Freien ist der Name folgender Orte:

 Freien (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Freien (Gemeinde Egg), Ortsteil von Egg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Freien (Gemeinde Schwarzenberg), Ortsteil von Schwarzenberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Freyen (Ludwig von Freyen-Seyboldsdorf)
 Freier, Frein (Begriffsklärungen)